A kékszakállú herceg vára, Bartók Béla egyetlen, egyfelvonásos operája (1911)
 A kékszakállú herceg vára, magyar film (1981)
 A kékszakállú herceg vára, magyar operafilm (2005)